est la formule brute de plusieurs isomères.

 1,7H-guanine, numéro CAS 
 isoguanine, numéro CAS